Casaleggio puede referirse a:
 Casaleggio Boiro, localidad y comuna de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, Italia.
 Casaleggio Novara, localidad y comuna de la provincia de Novara, región de Piamonte, Italia.